Сергей Паршин:
 Паршин, Сергей Иванович (род. 1952) — советский и российский актёр.
 Паршин, Сергей Николаевич (род. 1964) — российский живописец.